

Cinema 
Beloved – film del 1934 diretto da Victor Schertzinger
Beloved – film del 1998 diretto da Jonathan Demme

Letteratura 
Amatissima (Beloved) – romanzo di Toni Morrison del 1993

Musica 
Beloved – gruppo musicale statunitense
The Beloved – gruppo musicale britannico
Beloved – album dei Glay del 1996
Beloved – singolo di Wendy Matthews del 1998
Beloved – album dei VNV Nation del 2002
Beloved – album dei Jewelry del 2003
Beloved – album di Mesut Kurtis del 2009
Beloved – album degli I Killed the Prom Queen del 2014
Beloved – album di Jordan Feliz del 2015
Beloved – singolo di Jordan Feliz del 2016
Beloved – album di Dave East e Styles P del 2018
Beloved – singolo dei Mumford & Sons del 2019